Orleans County kan syfta på några olika countyn i USA

 Orleans County, New York
 Orleans County, Vermont

Se även 
 Orleans Parish